

Astronomia 
 M6 – numero del Catalogo di Messier dell'ammasso della Farfalla
 M6 – sottoclasse della classificazione stellare

Autostrade 
 M6  – autostrada britannica Rugby-Carlisle
 M6  – autostrada ungherese Budapest-Dunaújváros
 M6  – autostrada irlandese  Athlone-Dublino

Metropolitane 
 M6 – linea della metropolitana di Istanbul

Codici 
 M6 – codice vettore IATA di Amerijet International

Medicina 
 M6 – leucemia eritroblastica, secondo la classificazione FAB (French-American-British)

Equipaggiamenti militari 
 M6 Linebacker  – variante antiaerea della M2 Bradley
 M6  – trattore d'artiglieria da 38 t
 Hirtenberger M6C-210  – mortaio da 60 mm usato da vari eserciti
 M6  – carro armato pesante statunitense
 M6  – cacciacarri basato sul telaio del Dodge WC light truck

Musica 
 M6  – album dei Mike + The Mechanics del 1999

Televisione 
 M6  – Métropole Télévision 6, rete televisiva francese

Altro 
 BMW M6  – automobile della BMW
 Leica M6  – fotocamera della Leica
M6 – linea in progettazione della metropolitana di Milano